Gehetzte Menschen steht für:

 Gehetzte Menschen (1924), ein deutscher Stummfilm von Erich Schönfelder
 Gehetzte Menschen (1932), ein deutsches Spielfilmdrama von Friedrich Feher